Cesto
Ou ainda:
Cesta básica
Cesta de basquete
Riacho do Cesto - riacho brasileiro

Localidades

Cestas

Desambiguação